Diedorf peut faire référence à :
 Diedorf, commune de Bavière
 Diedorf, commune de Thuringe